Gnojnice (Cetingrad), naselje u općini Cetingrad, Hrvatska
 Gnojnice (Mostar, BiH), naselje u općini Mostar, BiH